Банюмасанська мова, поширена на острові Ява, нерідко розглядається як діалект яванської мови.

Тривалий час яванська мова була літературною нормою для банюмасанців. В наш час між яванською і банюмасанською існують  відмінності у фонетиці і лексиці, однак найбільш суттєві - у стилістиці (ступені ввічливості, які відіграють істотну роль у яванській, в банюмасанській істотно спрощені).

Приклади лексичних відмінностей:

Посилання 

 Javanese Writing System 

Мови Індонезії
Західнозондські мови